Gorean – zjawisko na pograniczu subkultury i parafilii, związane z uniwersum Gor stworzonym przez Johna Normana. Gorean to fetysz dotyczący niewolnictwa i uległości kobiet, "trenowaniu" i posiadaniu niewolnicy. W środowisku Gorean zdarzają się zarówno osoby, dla których jest to styl życia i żyją tak na co dzień, jak i osoby jedynie praktykujące ten fetysz w formie roleplayu, zarówno w prawdziwym życiu, jak i na czatach internetowych czy w grach MMO.

Zobacz też 

 Niewolnictwo seksualne
 BDSM

Przypisy 

Niewolnictwo seksualne
Fetyszyzm seksualny
BDSM